Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1994. годину.

Поредак

Референце 

1994
Музика у 1994.